Kasteel Zevenbergen (Ranst)
Kasteel Zevenbergen (Zevenbergen)